Nguru steht für:

 Nguru (Band), schweizerische Skaband
 Nguru (Nigeria), Stadt und Local Government Area in Nigeria
 Nguru-See, See im nigerianischen Bundesstaat Yobe
 Nguru Mountains, Gebirge in der Region Morogoro in Tansania